Telstar is een betaaldvoetbalclub uit Velsen-IJmuiden. In het seizoen 2012-2013 eindigde Telstar op veertiende plaats.

Selectie 
Bijgewerkt t/m 3 mei 2013

Technische Staf 
  Marcel Keizer (hoofdtrainer)
  Alami Ahannach (assistent-trainer)
  René Ponk (Keeperstrainer)

Management 
  Pieter de Waard (algemeen directeur)
  Steef Hammerstein (hoofd commerciële zaken)

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Zie ook
 Telstar Vrouwen in het seizoen 2012/13

Nederlandse voetbalclub 2012/13
 2012/13